European Aeronautic Defence and Space Company EADS N.V. (EADS) este o companie europeană în domeniul aerospațial, formată la data de 10 iulie, 2000 prin fuziunea Aérospatiale-Matra din Franța, Construcciones Aeronáuticas SA (CASA) din Spania, și DaimlerChrysler Aerospace AG (DASA) din Germania.

Compania a livrat 483 de aeronave în anul 2008.

EADS este implicată de mai mulți ani în proiectul de securizare a frontierelor României - Sistemul Integrat pentru Securizarea Frontierei de Stat.

Din grupul EADS fac parte și companiile Eurocopter și Premium Aerotec.

Controverse 
În iulie 2014, DNA a investigat modul în care autoritățile au acordat un contract informatic în valoare totală de 700 milioane euro privind securizarea frontierelor încheiat cu EADS.

Vezi și 
Eurofighter Typhoon

Note

Legături externe 
www.eads.eu - Site web oficial

Companii din Franța
Companii din Germania
Fabricanți de aeronave